Collegio plurinominale Abruzzo - 01 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio plurinominale Abruzzo - 01 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020
Collegio plurinominale Abruzzo - 01 – collegio elettorale Senato della Repubblica